Bartholomeus Spranger van den Schilde, ou:  (1546, Anvers  1611, Prague), peintre hollandais-tchèque
 Carl-Dieter Spranger (* 1939, Leipzig), homme politique allemand (CSU)
 Franz Ernst Eduard Schönebeck, pseudonyme:  Eduard Spranger (1882, Lichterfelde  1963, Tübingen), philosophe, éducateur, et psychologue allemand
  (1921, Chemnitz  1992, Chemnitz), écrivain allemand
  (* 1961, Halle/Saale), homme politique allemand à Berlin (SPD)
  (1911, Deggendorf  2008, [?]), compositeur et musicien l'église allemand